Speak to Me ():

  — альбом американского композитора и исполнителя .
 «Speak to Me» — композиция британской рок-группы Pink Floyd из альбома The Dark Side of the Moon.
 «Speak to Me» — песня шведской рок-группы Roxette из альбома Charm School.